O Al-Safa' Beirut Sporting Club é um clube de futebol com sede em Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1939.

Notáveis treinadores
 Walid Zeineddine
 Mahmoud Saad
 Akram Salman
 Ghassan Abou Diab
 Samir Saad
 Emile Rustom
 Valeriu Tița

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1939